Hex (joc), joc de tauler creat per Piet Hein 
 hex, abreviatura d'hexadecimal, sistema de numeració en base 16 
 hex, abreviatura de l'hexafluorur d'urani.
 Hex (sèrie), sèrie televisiva britànica
 Intel HEX